La expresión Orden de las Artes y las Letras puede referirse a:

Orden de las Artes y las Letras de Francia («Ordre des Arts et des Lettres») ,  una distinción francesa instituida el 2 de mayo de 1957 y otorgada por el Ministerio de Cultura de Francia.
Orden de las Artes y las Letras de España, española y análoga a la anterior, creada el 24 de julio de 2008.
Orden de las Artes y las Letras del Perú, peruana, establecida el 1 de diciembre de 2010.

Condecoraciones internacionales